«Sálvame» puede referirse a:

Cine y televisión 
 Sálvame (2007), cortometraje de Javier Veiga.
 Sálvame (2009-), programa de televisión español de Telecinco.
 Sálvame Deluxe (2009-), programa de televisión español de Telecinco, desde 2017 conocido como Viernes Deluxe, Sábado Deluxe o Domingo Deluxe, dependiendo del día de su emisión.

Música 
 «Sálvame» (1980), canción de Bibiana Fernández.
 «Sálvame» (1992), canción de Miri Mochi.
 «Sálvame» (1997), canción del álbum El Cuarto de Cuca de Cuca.
 «Sálvame» (2004), canción del álbum Rebelde de RBD.